Europeiska cupvinnarcupen 1978/1979 vanns av Barcelona från Spanien som i finalen slog Fortuna Düsseldorf från det dåvarande Västtyskland med 4-3 i förlängning. Det var första gången en klubb från Katalonien vann turneringen.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1978/1979 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1978 i Europa
1979 i Europa
Fotbollssäsongen 1978/1979
1978/1979